Торопов Артемій Демидович — Герой Радянського Союзу.
 Торопов Віктор Степанович — почесний громадянин Сартани.
 Торопов Микола Сергійович — Герой Радянського Союзу.
 Торопов Моїсей Сергійович (1819—1900) — російський воєначальник, учасник першої оборони Севастополя.
 Торопов Олександр Федорович (1923—1946) — Герой Радянського Союзу.
 Торопов Сергій Львович — російський дипломат. Тимчасовий повірений у справах РФ в Україні.
 Торопов Сергій Сергійович (1972) — російський підприємець. Гендиректор дивизіону «Северсталь Российская Сталь»

Російські прізвища